Edwin Goldman (filmproducent), Nederlands filmproducent
Edwin Franko Goldman, Amerikaans componist en oprichter van de American Bandmasters Association
 Edwin Goldmann, Duits chirurg